

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Ketchum – ghiacciaio della Terra di Palmer

 Stati Uniti d'America
 Ketchum – città della Contea di Blaine, Idaho
 Ketchum – città della Contea di Craig, Oklahoma

Persone 
 Dan Ketchum – nuotatore statunitense
 Gerald Ketchum – militare statunitense
 Jack Ketchum – scrittore statunitense

Altro 
 Ash Ketchum – personaggio immaginario del media franchise Pokémon
 Delia Ketchum – personaggio immaginario del media franchise Pokémon